

Градниця () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.
 Градниця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.